keringési rendszer a nedvek keringése a fákban, az ízeltlábúak szövetnedveinek keringése, az ember keringési rendszere

Az emberi keringési rendszer két szegmensből áll:
 vérkeringés, amit önmagában is gyakran keringési rendszer-nek neveznek, és 
 nyirokkeringés

Élettan